Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rikard Bergh e Jens Knippschild che hanno battuto in finale Michal Tabara e Radomír Vašek 6-2, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (primo turno)
 Álex López Morón /  Alberto Martín (primo turno)

 Massimo Ardinghi /  Juan Ignacio Carrasco (semifinali)
 Nuno Marques /  Rogier Wassen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1998